Суперкубок Німеччини з футболу 2017 — 8-й розіграш турніру після його відновлення (23 розіграш, враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру). Матч відбувся 5 серпня 2017 року між чемпіоном Німеччини Баварією та володарем кубка Німеччини Боруссією із Дортмунда.

Матч

Деталі

Див. також 
 Дер Класікер

Джерела 
 Матч на soccerway.com 

Німеччина
2017
Серпень 2017
2017 у німецькому спорті